Alekseï Guennadievitch Tchoupine - en russe :  - et en anglais :  - (né le  en Oudmourtie en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1992, il commence sa carrière avec l'Itil Kazan. Il a remporté le championnat de Russie 1998, 2006 avec les Ak Bars ainsi que l'édition 2005 avec le HK Dinamo Moscou. Il met un terme à sa carrière en 2009.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 1998 : nommé dans l'équipe type.
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| Itil Kazan || Superliga|| 42|| 16|| 9|| 25|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Itil Kazan || Superliga|| 36|| 16|| 9|| 25|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Itil Kazan || Superliga|| 49|| 23|| 14|| 37|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 44|| 11|| 12|| 23|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 33|| 16|| 4|| 20|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 46|| 16|| 18|| 34|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 6|| 10|| 16|| 44|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 28|| 16|| 12|| 28|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 34|| 8|| 10|| 18|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 47|| 13|| 17|| 30|| 89|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 50|| 9|| 21|| 30|| 99|| 5|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 58|| 11|| 19|| 30|| 136|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 47|| 16|| 16|| 32|| 111|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 3|| 9|| 12|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK MVD || Superliga|| 53|| 15|| 30|| 45|| 103|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 37|| 5|| 11|| 16|| 52|| 9|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2008-2009|| Metallourg Novokouznetsk|| KHL|| 48|| 9|| 12|| 21|| 52|| -|| -|| -|| -|| -

| 1997 || Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 6|| +3|| Quatrième place

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1972
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK MVD
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace